Kearney (Os Simpsons)
Kearney Zzyzwicz

Localidades

Kearney (Missouri)
Kearney (Nebraska)

Desambiguações de topônimos